New Bedford – rzeka we wschodniej Anglii, dopływ Great Ouse

Miejscowości w USA:
 New Bedford – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 New Bedford – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol